Przydomek Denílson nosiło lub nosi kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Denílson (ur. 1977), właśc. Denílson de Oliveira Araújo - piłkarz brazylijski, uczestnik Mundiali 1998 i 2002. 
 Denílson (ur. 1988), właśc. Denílson Pereira Neves - piłkarz brazylijski, zawodnik m.in. Arsenalu.